Casoni peut désigner :
Guido Casoni (né en 1561) est un poète italien.
Pierre Casoni (né en 1929) est un footballeur français, père du suivant.
Bernard Casoni (né en 1961) est un footballeur français. 
Giulia Casoni (née en 1978) est une joueuse de tennis italienne, professionnelle du milieu des années 1990 à 2006.